Mammillaria albicans es una especie de planta de la familia Cactaceae.

Descripción

Mammillaria albicans crece grupos. Cubierta casi completamente por espinas cilíndricas, de color verde pálido. Las verrugas son ampliamente cónicas y no tienen savia lechosa . Las areolas están cubiertas con lana densa y pocas cerdas. Las 4 a 8  espinas centrales son rectas (a veces en forma de gancho). Tienen de 0,8 a 1 cm de largo, blancas con la punta marrón y 14 a 21 espinas radiales blancas de 0,5 a 0,8 centímetros de largo.

Las flores en forma de embudo, de unos 2 centímetros de diámetro, son de color blanco a rosa pálido, de color rosa la franja central. Las semillas son de color negro y con forma de globo.

Distribución 

Mammillaria albicans se encuentra  en los estados mexicanos de Baja California y Baja California Sur, así como en las islas mar adentro en los suelos calcáreos comunes en altitudes de hasta 200 metros.

Taxonomía
Mammillaria albicans fue descrita por (Britton & Rose) A.Berger y publicado en Kakteen 308, en el año 1929.
Etimología
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

El epíteto específico albicans significa  "blanquecino".
Sinonimia
Neomammillaria sleviniiChilita slevinii
Neomammillaria albicans basónimo
Bartschella albicansMammillaria slevinii

Subespecie 

 Mammillaria albicans albicans

Referencias

Enlaces externos

The Plant List
Tropicos.org
Desert-Tropicals.com

albicans
Cactus y suculentas
Flora de México
Plantas descritas en 1929
Plantas descritas por Britton
Plantas descritas por Rose
Taxones descritos por Alwin Berger